Javary ist der Name:

 eines britischen Monitors, später umbenannt, siehe HMS Mersey#HMS Humber
 eines britischen Zerstörers, später umbenannt, siehe HMS Havant (H32)